Albracht ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Albracht (* 1963), deutscher Fußballtorhüter
 Willem Albracht (1861–1922), belgischer Maler von Landschaften, Porträts, Genreszenen und Interieurs